Knickenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Adolf Knickenberg  (1863–1932), deutscher Kunsthistoriker 
 Hermann Leo Knickenberg (1848–1939), preußischer Landrat
 Manfred Knickenberg (* 1937), deutscher Sportler
 Monika Knickenberg (–), deutsche Medizinerin
 Ilka Knickenberg (–),  deutsche Schauspielerin